Bulan peut faire référence à :

Toponyme 

 Bulan (Hautes-Pyrénées), commune française du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie ;
 Bulan (Sorsogon), commune des Philippines.

Personnalité 
 Bulan (roi), un roi des khazars